Melitta kan syfta på

 Melitta – ett företag som säljer kaffe, kaffefilter, kaffebryggare och espressomaskiner
 Melittafilter – ett trattformat filter av papper
 Melitta (släkte) – ett släkte solitära bin
 676 Melitta – en asteroid i huvudbältet
 Melitta Bentz (1873–1950), uppfann kaffefiltret år 1908

Se även
 Melita (olika betydelser)